Inhibitie (scheikunde), een term uit de scheikunde
Inhibitie van enzymen, idem
Inhibitie (neurologie, psychologie), een term uit de neurologie en psychologie